Cheval normand peut faire référence : 
 au Carrossier normand, ancienne race de traction française désormais disparue (si le terme est employé pour désigner un cheval aux XVIII - XIX).
 au Carrossier noir du Cotentin, type de Carrossier normand noir, éteint en 1836
 au Cob normand développé à partir de ce dernier (XX-XXI).
 au Trotteur français développé à partir de ce dernier (XX-XXI).
 à l'Anglo-normand, issu du croisement des carrossiers normands avec le Pur-sang au début du XX.
 aux races boulonnaise, percheronne ou picarde selon le point de vue américain, puisqu'elles sont désignées comme des « chevaux normands » par la Norman-Percheron Association en 1876.
 très éventuellement, au cheval Cauchois, originaire de Normandie, dont la population est incluse à la race boulonnaise depuis 1886.

Voir aussi 
Normand (cheval), célèbre étalon trotteur